Margherita di Baviera può riferirsi a:

Margherita di Baviera (1363-1423) – nobildonna francese
Margherita di Baviera (1442-1479) – nobildonna bavarese
Margherita di Baviera-Landshut (1456-1501) – nobildonna bavarese